{{Automatic taxobox
|fossil_range = Cretáceo Inferior
|image = Hypsilophodon Melb Museum email.jpg
|image_caption = Hypsilophodon
|taxon = Hypsilophodontidae
|authority = Dollo, 1882
|subdivision_ranks = Subgrupos
|subdivision = * Hypsilophodon
 Tenontosaurus?
 Rhabdodontidae?
|synonyms = * Hypsilophodontinae Nopcsa, 1928
 Hypsilophodontia Cooper, 1985
}}
Hypsilophodontidae (literalmente "dente com grandes cristas''") eram pequenos dinossauros ornitopodes conhecidos pela sua rapidez que mediam 1-2 metros de comprimento.

Ornithopoda
Dinossauros do Jurássico
Dinossauros do Cretáceo